Владимир Бородин: Бородин, Владимир Александрович (род. 1947) — советский футболист, тренер.
 
 Бородин, Владимир Андреевич (род. 1943) — советский и российский промышленный деятель и учёный.
 Бородин, Владимир Михайлович (1949—2021) — советский гандболист, тренер.